Heilbron ou Heilbronn peut faire référence à : 
 Hans Heilbronn (1908-1975), mathématicien germano-canadien.
John L. Heilbron (né en 1934), historien des sciences américain.
 Marie Heilbron (1851-1886), cantatrice (soprano) belge.

 Rose Heilbron (1914-2005), avocate et juge de la Haute Cour britannique.

Toponymie 

 Heilbronn, ville allemande.

Voir aussi 
.